Název Slovany má více sídel:

 Plzeň 2-Slovany – městský obvod v Plzni
 Slovany (Pardubice) – lokalita v Pardubicích v části Bílé Předměstí v městském obvodu Pardubice III
 Slovany (okres Martin) – obec na Slovensku, v okrese Martin
 Slovany (Mimoň), osada a základní sídelní jednotka západně od nádraží Mimoň v místní části Mimoň V města Mimoň v okrese Česká Lípa
 Emauzský klášter (Na Slovanech) v Praze na Novém Městě

Související články 
 Slované

Externí odkazy